Franciaország
Fontaines, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
Fontaines, település Franciaországban, Vendée megyében
Fontaines, település Franciaországban, Yonne megyében
Fontaines-en-Sologne, település Franciaországban, Loir-et-Cher megyében
Fontaines-d’Ozillac, település Franciaországban, Charente-Maritime megyében
Fontaines-sur-Marne, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Fontaines-les-Sèches, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Fontaines-en-Duesmois, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Fontaines-Saint-Clair, település Franciaországban, Meuse megyében
Fontaines-Saint-Martin, település Franciaországban, Métropole de Lyon különleges státuszú nagyvárosban